СБП може да се отнася за:

 Съюз на българските писатели
 Сдружение на българските писатели